Prazos processuais
Prazo de validade
 Prazo (Freixo de Numão) - sítio arqueológico
Ou ainda:
Prazos da Coroa

Ver também
 Prazzo

Desambiguação